Il singolare del torneo di tennis Manchester Open 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Pete Sampras che ha battuto in finale Gilad Bloom 7-6(9), 7-6(3)

Teste di serie

  Aaron Krickstein (primo turno)
  Pete Sampras (campione)
  Michael Chang (secondo turno)
  Marc Rosset (primo turno)

 Christo van Rensburg (quarti di finale)
 Richard Fromberg (secondo turno)
 Alex Antonitsch (secondo turno)
 Dan Goldie (secondo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Manchester Open 1990